Награды и номинации группы Big Bang (빅뱅)

«Big Bang» (на корейском: 빅뱅; русский: Большой взрыв, часто стилизовано до BIGBANG) — мужская музыкальная группа Южной Кореи. Коллектив работает под лейблом YG Entertainment, получил большое количество наград и международное признание со времен корейского дебюта в 2006 году и японского в 2009.

Корея

Премия портала Allkpop 

|-
|rowspan=2|2011
|Big Bang
|Мужская группа года
|
|-
|«Tonight»
|Песня года
|
|-
|rowspan=3|2012
|rowspan=2|«Fantastic Baby»
|Лучшее музыкальное видео
|
|-
|Песня года
|
|-
|Big Bang
|Лучшая мужская группа
|
|}

Cyworld Digital Music Awards 
Награда в области цифровой музыки портала Cyworld

Gaon Chart Awards 

|-
|2011
|«Love Song»
|Песня года (апрель)
|
|-
|rowspan=3|2012
|«Blue»
|Песня года (февраль)
|
|-
|«Fantastic Baby»
|Песня года (март)
|
|-
|«Alive»
|Альбом года (1-ый квартал)
|
|-
|rowspan=5|2015
|«Loser»
|Песня года (май)
|
|-
|«Bang Bang Bang»
|Песня года (июнь)
|
|-
|«If You»
|Песня года (июль)
|
|-
|«Let's Not Fall in Love»
|Песня года (август)
|
|-
|Big Bang
|Самая влиятельная группа в Азии
|
|-
|rowspan=3|2016
|«Fxxk It»
|Песня года (декабрь)
|
|-
|«Last Dance»
|Песня года (декабрь)
|
|-
|«Girlfriend»
|Песня года (декабрь)
|
|}

Melon Music Awards 

|-
|rowspan=2|2011
| align="center"|«Tonight»
|align="center"|1 Премия (Daesang)
|
|-
|align="center"|«Tonight»
|align="center"|Главная премия (Bonsang)
|
|-
|2012
|align="center"|Big Bang
|align="center"|10 лучших артистов
|
|-
|rowspan=4|2015
|align="center"|"[M][A][D][E] Series"
|align="center"|Главная премия (Артист Года)
|
|-
|align="center"|"Bang Bang Bang"
|align="center"|Главная премия (Песня Года)
|
|-
|align="center"|Big Bang
|align="center"|10 лучших артистов
|
|-
|align="center"|"Bang Bang Bang"
|align="center"|Выбор пользователей интернета
|
|-
|}

Mnet Asian Music Awards 
Азиатский Музыкальный Фестиваль канала Mnet

Golden Disk Awards 
Церемония Награждения «Золотой Диск»

Seoul Music Awards 
Музыкальная Премия Сеула

Mnet 20’s Choice Awards 
Церемония Награждения «Выбор 20-летних»

Премия SBS MTV «Лучший из лучших» 

|-
|rowspan=6|2011
|Big Bang
|Топ-соперники
|
|-
| Big Bang
|Мировая звезда
|
|-
| Big Bang
|Лучшая мужская группа
|
|-
| Big Bang
|Самый интеллектуальный идол
|
|-
|Big Bang
|Лучший создатель настроения
|
|-
|Big Bang
|Идол для рождественской вечеринки
|
|}

Япония

Japan Record Awards 
Церемония Награждения в области звукозаписи Японии

Japan Gold Disc Awards 
Церемония Награждения «Japan Gold Disc AwardsЗолотой Диск Японии»

MTV Video Music Awards Japan 
Японская Премия MTV в области музыкальных видео

Международные

MTV Europe Music Awards 
Европейская Музыкальная Награда MTV

RTHK International Pop Poll Awards 
Гонконгская премия международной музыкальной индустрии, основанная в 1989 году

MTV Italy TRL Awards 
Премия TRL MTV Италии

MYX Music Award(Филиппины) 
Музыкальная премия MYX

Другие Награды

Музыкальные ТВ-шоу 
Примечание: только общие награды группы. Big Bang преимущественно выступают на Inkigayo и M! Countdown.
Big Bang занимали первое место на этом шоу 30 раз и получали 8 раз "Тройную Корону". На данный момент это самое большое количество побед и "Тройных Корон" для одного исполнителя, за всю историю Inkigayo.

2007
 09.09 — Lies
 12.16 — Last Farewell
 12.16 — Last Farewell

2008
 01.13 — Last Farewell
 08.24 — Haru Haru
 08.31 — Haru Haru
 09.07 — Haru Haru
 11.30 — Sunset Glow
 12.07 — Sunset Glow
 12.14 — Sunset Glow

2011
 03.06 — Tonight
 03.13 — Tonight
 03.20 — Tonight
 04.17 — Love Song
 04.24 — Love Song
 05.01 — Love Song

2012
 03.11 — Blue
 03.18 — Blue
 03.25 — Blue

2015
 05.10 — Loser
 05.17 — Loser
 05.24 — Loser
 06.14 — Bang Bang Bang
 06.28 — Bang Bang Bang
 07.12 — Sober
 08.16 — Let's Not Fall in Love
 08.23 — Let's Not Fall in Love

2016
 12.25 — Fxxk it

2017
 01.01 — Fxxk it
 01.08 — Fxxk it

Big Bang получали первое место на этом шоу 23 раза. Это самое большое количество побед для одного исполнителя, на данный момент, за всю историю M! Countdown.

2007
 09.27 — Lies
 10.25 — Lies

2008
 01.17 — Last Farewell
 08.28 — Haru Haru
 09.04 — Haru Haru
 09.11 — Haru Haru
 09.25 — Haru Haru
 12.04 — Sunset Glow

2011
 03.03 — Tonight
 03.10 — Tonight
 03.17 — Tonight
 04.28 — Love Song

2012
 03.08 — Blue
 03.15 — Fantastic Baby
 03.22 — Fantastic Baby

2015
 05.14 — Loser
 05.21 — Loser
 06.11 — Bang Bang Bang
 06.25 — Bang Bang Bang
 07.09 — Sober

2016
 12.22 — Fxxk it

2017
 01.05 — Fxxk it
 01.12 — Fxxk it

На данный момент у Big Bang 27 побед на этом шоу, больше только у женской группы Girls' Generation

2007
 09.07 — Lies
 10.05 — Lies
 10.12 — Lies
 12.14 — Last Farewell
 12.21 — Last Farewell

2008
 01.11 — Last Farewell
 02.01 — Last Farewell
 08.22 — Haru Haru
 09.05 — Haru Haru
 09.12 — Haru Haru
 09.19 — Haru Haru
 09.26 — Haru Haru
 11.21 — Sunset Glow
 11.28 — Sunset Glow
 12.26 — Sunset Glow

2011
 03.04 — Tonight
 03.11 — Tonight
 03.18 — Tonight
 04.22 — Love Song

2012
 03.06 — Blue
 03.16 — Blue

2015
 05.15 — Loser
 05.22 — Loser
 08.21 — Let's Not Fall in Love

2016
 12.23 — Last Dance

2017
 01.13 — Fxxk It
 01.20 — Fxxk It

2012
 03.14 — Blue

2015
 05.09 — Loser
 05.16 — Loser
 07.11 — Sober
 08.15 — Let's Not Fall in Love
 08.22 — Let's Not Fall in Love

2015
 05.20 — Loser

Личные награды 
 G-Dragon
 T.O.P
 Тхэян
 Сынни

Примечания

Ссылки 
  
  
 
 

Big Bang